Хинденбург () — деревня в Германии, в земле Саксония-Анхальт, входит в район Штендаль в составе коммуны Хоэнберг-Круземарк.

Население составляет 424 человека (на 31 декабря 2007 года). Занимает площадь 14,98 км².

История 
Первое упоминание о поселении встречается в бумагах о передачи управления от госпитальеров в комтурство Вербена в 1283 году.

31 декабря 2008 года, после проведённых реформ, Хинденбург вошёл в состав коммуны Хоэнберг-Круземарк.

Известные уроженцы 
 Абель, Каспар (1676—1763) — немецкий пастор, богослов, историк, поэт и переводчик.

Примечания

Ссылки 
 О коммуне Хоэнберг-Круземарк на сайте управления Арненбург-Гольдбек

Города Саксонии-Анхальт